Kollokation (lat. für Anordnung) bezeichnet

 Kollokation in der Linguistik (semantische Wortpaare)
 Kollokation (Konkursrecht)
 Kollokation (Telekommunikation)
 Least Squares Collocation, ein kombiniertes Interpolations- und Ausgleichungsverfahren.